Sezon (1982) był 38. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 25 kwietnia 1982 i trwały do 10 października 1982. Tytułu nie obroniła drużyna Vålerenga Fotball. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Viking FK.

Tabela końcowa

Baraże o 1. divisjon

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1982 w piłce nożnej
1982 w Norwegii